Gonzalo Rovira es el nombre de: 
 Gonzalo Rovira, futbolista argentino
 Gonzalo Rovira Soto, dirigente político estudiantil chileno.